Saint-Gratien steht für folgende Orte in Frankreich:
 Kanton Saint-Gratien, Kanton im Département Val-d’Oise

Gemeinden:
 Saint-Gratien (Somme), Département Somme
 Saint-Gratien (Val-d’Oise), Département Val-d’Oise
 Saint-Gratien-Savigny, Département Nièvre